Schizonotus är ett släkte av steklar som beskrevs av Julius Theodor Christian Ratzeburg 1852. Schizonotus ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Puppglanssteklar
Schizonotus